

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Jaquez Canyon – canyon nella contea di San Juan, Stato del New Mexico

Persone 
 Jaime Jáquez – cestista messicano con cittadinanza statunitense
 Pablo Jáquez – calciatore messicano, difensore
 Sonya Jaquez Lewis – politica statunitense
 Trayvon Jaquez Bromell – velocista statunitense